at — unix-утилита, читающая команды со стандартного входного потока и группирующая их в виде задания at для выполнения позже, в заданное время. 
Данная команда также доступна в среде MS Windows. Используйте at /? для уточнения параметров для данной ОС.

Синтаксис 
 at [-V] [-q очередь] [-f файл] [-mldbv] время
 at -c задание [задание…]

Описание 
at и batch читают команды из стандартного ввода или заданного файла, которые будут выполнены в определённое время, используя /bin/sh.

at
 запускает команды в заданное время.
atq
 список заданий, заданных пользователем, если пользователь не суперпользователь; в этом случае выдаются все задания.
atrm
 удаляет задания.
batch
запускает команды, когда уровни загрузки системы позволяют это делать; в других, когда средняя загрузка системы, читаемая из /proc/loadavg, опускается ниже 0.5, или величины, заданной при вызове atrun.

At позволяет использовать некоторые умеренно сложные спецификации времени HHMM (ЧасыМинуты) или HH:MM (Часы:Минуты) для запуска задания в определённое время дня (если это время уже прошло, то устанавливается следующий день). Вы можете также задать midnight (полночь), noon (полдень), или teatime (4 часа после полудня) (4pm), а также задать суффикс времени для AM (до полудня) или PM (после полудня) для запуска утром или вечером. Вы также можете указать, что день, в который будет запущено задание, задаётся датой в форме имя_месяца день год (необязательно), или задать дату в форме MMDDYY, MM/DD/YY или DD.MM.YY. Заданная вами дата должна содержать параметр времени дня. Вы также можете задать время как now + count time-units (текущее время + счётчик временных единиц), где временные единицы могут быть минутами, часами, днями или неделями. Вы можете указать at запустить задание сегодня, используя суффикс времени today, а для запуска задания завтра — суффикс tomorrow.

Суперпользователь может использовать эти команды в любом случае. Для других пользователей право на использование at определяется файлами /etc/at.allow и /etc/at.deny.

Если файл /etc/at.allow существует, то только пользователи, чьи имена указаны в этом файле, могут использовать at.

Если /etc/at.allow не существует, то проверяется /etc/at.deny; каждый пользователь, чьё имя не указано в этом файле, может использовать at.

Если не существует ни одного из вышеперечисленных файлов, то только суперпользователю позволяется использовать at.

В случае пустого /etc/at.deny считается, что каждому пользователю позволяется использовать эти команды; это установлено по умолчанию.

Параметры запуска 
-V
 Выводит номер версии в стандартный поток stderr.
-q очередь
 Использовать заданную очередь. Структура очереди содержит одну букву; правильные структуры очереди ранжируются от a до z и от A до Z. Очередь c — это очередь по умолчанию для at, и очередь E — это очередь по умолчанию для batch. Очереди со старшими буквами запускаются вперёд очередей с младшими буквами. Если задание ставится в очередь, начинающуюся с заглавной буквы, то задание трактуется так, как если бы оно было установлено для batch в это время. Если для atq задаётся определённая очередь, то atq будет показывать только задания в этой очереди.
-m
 По завершении задания посылает e-mail пользователю (даже если задача ничего не выводила).
-f файл
 Читает задание из файла, отличного от стандартного ввода.
-l
 Это псевдоним для команды atq.
-d
 Это псевдоним для команды atrm.
-b
 Это псевдоним для команды batch.
-v
 Указывает atq показывать завершённые задания, но пока не удалять задания в очереди; в других случаях — показывать время запуска задания.
-c
 Выводит задания, перечисленные в командной строке, на стандартный вывод.

Примеры использования 

Хорошим примером для иллюстрирования действий at послужит следующая команда:
 echo "notify-send 'пора завтракать'" | at 06:00  Её результатом будет вызов уведомителя GNOME с текстом «пора завтракать» в шесть часов утра.

Более сложная конструкция для запуска приложения, требующего графический режим:
 user@userubC2D64:~$ at 12:29
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> export DISPLAY=:0.0 #указываем дисплей
at> steam #команда с параметрами
at> <EOT> #Ctrl+D
job 16 at Thu Mar 15 12:29:00 2012 Её результатом будет вызов приложения Steam в указанное время.

См. также 
 cron
 nice

Ссылки 
 
 http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-job-scheduling/index.html Планирование задач с помощью cron и at

Утилиты Unix